Baillon je příjmení francouzského původu, jeho slavní nositelé jsou např.: 

Henri Ernest Baillon (1827–1895), francouzský lékař a botanik
Louis Antoine François Baillon (1778–1851), francouzský přírodovědec a sběratel
Louis Charles Baillon (1881–1965), hráč pozemního hokeje z Falkland